Teutoburg steht für:

 Teutoburg (Blumenfeld), Burg bei Tengen-Blumenfeld im Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg
 Arnim Teutoburg-Weiß (* 1974), deutscher Rockmusiker

Siehe auch:
 Athelia teutoburgensis
 Teutberg
 Teutoburger Wald
 Teutoburgia